Чандо может означать:
 Чандо, Александра (род. 1986) — американская актриса.
 Чандо (Вандо) — остров.
 Чандо (Посон) — остров.

См. также 
 Нагината
 Чандао
 Чандао (меч)